Merrithew ist der Name von

 Gerald Merrithew PC, CD (Gerald Stairs Merrithew 1931–2004), kanadischer Politiker der Progressiv-konservativen Partei Kanadas
 Lindsay G. Merrithew (* 1964), kanadischer Schauspieler

 Daniels v. Merrithew, Entscheidung des United States Supreme Court aus dem Jahr 1915